Perfektionismus steht für:

 Perfektionismus (Philosophie), eine ethische Richtung der Philosophie
 Perfektionismus (Psychologie), ein psychologisches Konstrukt

Siehe auch:
 Perfektion